Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lEmpoli Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1989-1990.

Rosa

Risultati

Serie C1

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia

Fase eliminatoria

Coppa Italia Serie C

Fase finale

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Note

Collegamenti esterni 
 

1989-1990